La liste des principaux du collège de Blois et des proviseurs de la cité scolaire Augustin-Thierry comporte les noms des personnalités nommées à la tête de l'établissement depuis 1587.

À noter que, sauf précision complémentaire, les références aux informations présentes dans cette page sont indiquées en titre de tableau.

Principaux du collège royal de Blois

Recteurs du collège jésuite de Blois

Principaux du collège royal de Blois

Principaux du collège communal de Blois

Principaux du collège communal Augustin-Thierry

Proviseurs du lycée d'État Augustin-Thierry

Articles connexes 
 Histoire de la cité scolaire Augustin-Thierry
 Liste d'élèves du collège royal et de la cité scolaire Augustin-Thierry de Blois

Références 

Cité scolaire Augustin-Thierry
Collège royal de Blois
Liste en rapport avec le département de Loir-et-Cher